

Onomastica
Arbogaste – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Flavio Arbogaste – generale romano
Arbogaste – conte di Treviri nel tardo V secolo
Arbogaste – vescovo di Chartres, forse da identificare con l'omonimo conte di Treviri
Arbogaste – vescovo di Strasburgo e santo

Pagine correlate
Arbogast